Ургубамахи () — село в Акушинском районе Дагестана. Входит в состав сельского поселения «Сельсовет „Акушинский“».

Географическое положение 
Расположено в 3 км к северо-западну от районного центра села Акуша.

Население

Этимология 
Ургуба на даргинском языке — совокупность возделываемых земель села. На угодьях часто возникали временные постройки, которые в некоторых случаях превращались в поселения. В данном случае такое название вызвано вероятно отсутствием других ландшафтных особенностей на месте поселения. Махьи — хутор, отсёлок.

Примечания 

Населённые пункты Акушинского района